Turners Siding ist der Name von

 Turners Siding (Virgina), unincorporated community im Lee County, Virginia, USA
 Turners Siding (Pilbara), Ausweichstelle der Bahnstrecke Newman–Port Hedland in der Region Pilbara, Westaustralien